L'Appia dei vini rappresenta un tracciato enogastronomico che copre i comuni di Brindisi, Ostuni, San Vito dei Normanni, Mesagne e Latiano.

Comuni 

L'Appia dei Vini comprende i territori di cinque comuni: il capoluogo Brindisi, antico porto di origine pre-greca, la città bianca di Ostuni, Mesagne, fondata tra il VI e il IV secolo a.C., San Vito dei Normanni fondata dai Messapi e con un borgo medievale risalente al X secolo, e Latiano, fondata nel XII secolo.

La costa conserva numerosi baluardi di difesa contro i Saraceni, l'interno è contraddistinto dalla terra rossa dei campi divisi dai tipici muretti a secco e con sterminati oliveti.

Tutta la zona è caratterizzata dalla presenza di cantine, cui si affiancano i frantoi a ciclo continuo per la lavorazione delle olive che permettono la produzione di oli di qualità. Nelle campagne sorgono poi le masserie, ovvero delle fattorie fortificate molto diffuse in Puglia, oggi restaurate e visitabili, la cui presenza in questa zona è davvero considerevole.

Viti e vitigni 

Lungo la Strada esistono varietà indigene di vitigni: le robuste coltivazioni a frutto nero che consentono la preparazione di Negroamaro, Primitivo e Malvasia, alle quali si sono affiancate nel corso degli anni, le coltivazioni dei vitigni a uva bianca:

 Malvasia nera di Brindisi
 Vitigno Sangiovese
 Vitigno Negroamaro:
 Vitigno Ottavianello

I vini DOC comprendono:

 l'Ostuni DOC, prodotto in due tipologie: Ostuni Bianco e Ottavianello
 Il Brindisi DOC, a base di Negroamaro che includono il Brindisi Rosso e Brindisi Rosato.

Note 

Provincia di Brindisi
Strade del vino
Turismo in Puglia